Turniej Młodych Fizyków − konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
 The Music Factory − muzyczny program telewizyjny